Вестервік (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Вестервік — місто у Швеції, у лені Кальмар.